Кори́нна Шольц (; ) — немецкая кёрлингистка, чемпионка  мира, запасной игрок команды Германии на . На чемпионате Европы 2009 в Абердине была также запасной, но сыграла в нескольких матчах и стала чемпионкой Европы.

28 марта 2010 года вместе с немецкой сборной выиграла чемпионат мира, в финале была повержена команда Шотландии.

Партнёры по команде

Чемпионат Европы по кёрлингу 2009

Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2010

Олимпийские игры 2010 
  Андреа Шёпп
  Мелани Робиллард
  Моника Вагнер
  Стелла Хайсс

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу